Aphelariaceae är en familj av svampar. Aphelariaceae ingår i ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Aphelariaceae